— 193-километровая монополярная линия с рабочим напряжением 250 кВ и номинальной мощностью 300 мегаватт для соединения энергосистем Хоккайдо (статическая инверторная станция Хакодате в Нанаэ) и Хонсю (статическая инверторная станция Камикита в Тохоку, префектура Аомори) в Японии.

Проект был введён в эксплуатацию в 1979 году компанией  (J-POWER).

Воздушная линия протяженностью 149 км и подводный кабель протяженностью 44 км соединяют терминалы (оконечные устройства).

В этой системе используется тиристорная преобразовательная подстанция.

В 2019 году появилась вторая система высоковольтной линии постоянного тока между двумя островами с номинальной мощностью 300 МВт и с использованием преобразователей напряжение-источник.

Терминалы (окончания) 
  (Хоккайдо) 
  (Хоккайдо) 
  (Хонсю) 
  (Хонсю)

См. также 
 Интерконнектор

Примечания

Ссылки 
 Хоккайдо-Хонсю HVDC Link, J-POWER
 Бытовые объекты, J-POWER
 Фотографии преобразовательной станции переменного / постоянного тока Хакодатэ (in Japanese) , Лаборатория электрических машин, Технологический институт Китами
 https://web.archive.org/web/20050526185217/http://www.transmission.bpa.gov/cigresc14/Compendium/HOKKAIDO.htm
 https://web.archive.org/web/20050526185217/http://www.transmission.bpa.gov/cigresc14/Compendium/Hokkaido%20Pictures.pdf

Здания и сооружения, построенные в 1979 году в Японии
Высоковольтные линии постоянного тока
Подводные силовые кабели